Middle River (englisch für „mittlerer Fluss“) ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Middle River (Maryland)
 Middle River (Minnesota), im Marshall County
 Middle River (Wisconsin), im Douglas County
 Middle River Township, Marshall County, Minnesota

Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Middle River (Fluss in Alabama)
 Middle River (Fluss in Florida)
 Middle River (Des Moines River), in Iowa 
 Middle River (Fluss in Kalifornien)
 Middle River (Fluss in Maine)
 Middle River (Fluss in Maryland)
 Middle River (Fluss in Massachusetts)
 Middle River (Snake River), in Minnesota 
 Middle River (Fluss in North Carolina)
 Middle River (Fluss in Virginia)
 Middle River (Fluss in Wisconsin)

in Kanada:
 Middle River (Bathurst Harbour), in New Brunswick
 Middle River (Bras d’Or Lake), in Nova Scotia
 Middle River (Mahone Bay), in Nova Scotia
 Middle River (Trembleur Lake), in British Columbia 

in England:
 Middle River (Isle of Man)

in Australien:
 Middle River (Coxs River), Nebenfluss des Coxs Rivers in New South Wales.